Le Castellet puede referirse a: 

 Le Castellet, comuna francesa en Alpes de Alta Provenza.
 Le Castellet, comuna francesa en Var.
 Circuito Paul Ricard, autódromo situado en Le Castellet (Var).